Sermiarsupaluk bezeichnet:
 Sermiarsupaluk (Gletscher, Kangerluarsorujuk, östlich), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Sermiarsupaluk (Gletscher, Kangerluarsorujuk, westlich) (Savage Gletsjer), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Sermiarsupaluk (Gletscher, Kangerluarsuk) (Gnom Gletsjer), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Sermiarsupaluk (Gletscher, Kangerlussuaq), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Sermiarsupaluk (Gletscher, Neqip Sermia), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Sermiarsupaluk (Gletscher, Qeqertarsuaq), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland